Crosstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crosstown (Missouri)
 Crosstown (Ohio)
 Crosstown (Tennessee)
 Crosstown (West Virginia)